

Astronomia 
Nikolaev – Cratere lunare
8141 Nikolaev – Asteroide del sistema solare

Geografia 
 Nikolaev, toponimo russo di Mykolaïv, città dell'Ucraina

Persone
Aleksej Nikolaev – calciatore uzbeko
Andrijan Grigor'evič Nikolaev – cosmonauta sovietico 
Leonid Vladimirovič Nikolaev – pianista russo/uzbeko
Elena Nikolaeva – atleta russa
Tat'jana Petrovna Nikolaeva – pianista e compositrice sovietica

Pagine correlate 

 Nikolaevskij
 Nikol'sk
 Nikol'skij